Zamki w chmurach (ang. Cloud Castles) – powieść Michaela Scotta Rohana, utrzymana w tematyce fantasy, wydana oryginalnie w 1993 roku. Jest to trzecia część cyklu Spirala. W Polsce wyszła w 1996 roku nakładem wydawnictwa Amber.

Bibliografia 
 Michael Scott Rohan, Zamki w chmurach, Warszawa 1996. 

Powieści fantastyczne z 1993 roku
Angielskie powieści fantasy